Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Joannette Kruger remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Maruska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ruxandra Dragomir et Karina Habšudová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 1997
Prague
Sport en Tchéquie en 1997
Tennis en juillet 1997